Provinciala  se poate referi la:

 Literatură
 1675 Provinciala (The Country Wife) – comedie engleză de William Wycherley;
 1757 La Provinciale, comedie franceză de Marivaux;

 Film
 1953 Provinciala (La provinciale) – film italian, regia Mario Soldati;
 1973 Provinciala – film TV francez, regia Philippe Laik;
 1980 Provinciala (La provinciale) – film de coproducție franco-elvețiană, regia Claude Goretta;
 2006 La provinciale (La provinciale) – film TV italian, regia Pasquale Pozzessere;